

Persone
Claire Danes, attrice statunitense

Personaggi immaginari
Luke Danes, personaggio del telefilm Una mamma per amica

Località
Con la grafia Daneș è un comune della Romania nel distretto di Mureș